'Эффект Ломана-Рухти' () (экспансивный эффект амортизации) проявляется в способности финансировать инвестиционные проекты в полном объёме с помощью амортизационных отчислений, не прибегая к использованию заёмных средств.

Впервые возможность увеличения основного капитала за счёт средств амортизации обсуждалась в переписке между К. Марксом и Ф. Энгельсом,  поэтому результат воздействия амортизации на прирост капитала называют также эффектом Маркса-Энгельса.

Предпосылки 
Эффект достигается при наличии следующих предпосылок:

 Издержки производства, включая амортизацию, возмещаются доходами с оборота.
  поступают предприятию в виде денежных и приравненных к ним средств.

Формы проявления эффекта 
При финансировании инвестиционных проектов исходят из предположения, что амортизационные отчисления учитываются в калькуляции цены в виде издержек и возмещаются из оборота. В отличие от издержек связанных с выплатой заработной платы, приобретением сырья и материалов, взиманием налогов и т. д.  не связаны с выплатами. Суммы амортизации можно вкладывать в ценные бумаги или банк под проценты, использовать для приобретения горючих и вспомогательных материалов, покупки нового оборудования до того момента, пока не возникнет потребность замены выбывающих основных средств.

Способность финансирования инвестиционных проектов амортизационными отчислениями выражается в двух формах: в виде эффекта высвобождения капитала и в виде эффекта увеличения капитала..

Эффект высвобождения капитала

Эффект высвобождения капитала заключается в том, что амортизационные отчисления повышают не только приток ликвидности от реализации продукции, но и одновременно отражаются в отчёте о финансовых результатах как издержки, вследствие чего уменьшают сумму выплат собственникам предприятия. В результате у предприятия находятся в распоряжении денежные средства, которые могут использоваться для других целей, не связанных с распределением прибыли.

Пример.

Машина стоимостью 10.000 евро амортизируется равномерно в течение 5 лет. Амортизационные отчисления возмещаются из оборота.

Только через 5 лет предприятию потребуется накопленная сумма амортизации для покупки новой машины. До этого момента имеется возможность свободно распоряжаться денежными средствами, в том числе финансировать инвестиционные проекты. Возможность использования амортизационных отчислений для самофинансирования инвестиций в основные средства называется эффектом высвобождения капитала.

Эффект увеличения капитала

Эффект увеличения капитала имеет место в том случае, когда временно свободные денежные средства вновь вкладываются в основной капитал. Воздействие эффекта может быть представлено в двух табличных формах с незначительно отличающимся объёмом информации: суммарной и ступенчатой.

Суммарная форма таблицы позволяет вести простой и наглядный учёт, но не даёт возможности проследить состояние отдельных инвестиций. Каждый последующий год требует дополнения в виде новой строки.

1. Пример суммарной формы таблицы

Предприятие приобрело 10 станков по цене 10.000 евро за единицу и списывает равномерно в течение 10 лет. Притоки денежных средств от амортизационных отчислений сразу же инвестируются в новые станки, а остатки используются в следующем году.

По данным таблицы видно, что количество станков сначала увеличивается до 20 единиц, затем уменьшается до 14 и стабилизируется на уровне 16 штук.

Прирост основных средств посредством реинвестирования временно свободных амортизационных отчислений можно представить в виде графика :

График показывает прирост основных средств на 60 % за счёт эффекта увеличения капитала.

2. Пример ступенчатой формы таблицы

Предприятие планирует расширение парка автомобилей. Приобретение первых 10 транспортных средств финансируется собственным капиталом. Стоимость автомобиля составляют 40 тыс. евро. Срок эксплуатации 4 года. Инвестиции осуществляются в начале года полностью из имеющихся амортизационных отчислений.

В ступенчатой форме наглядно отражаются отдельные инвестиции, их состояние и результаты. Совместное рассмотрение поступлений и выплат в течение первых 5 лет показывает, что амортизационным отчислениям в размере 700 тыс. евро противостоят затраты на инвестиции в объёме 560 тыс. евро, следовательно, возникает избыток финансовых средств в 140 тыс. евро, который находятся в распоряжении предприятия для дальнейших инвестиций в начале следующего шестого года:

Чем дольше срок эксплуатации, тем сильнее действует эффект увеличения основного капитала. Если в приведённом выше примере срок эксплуатации увеличить до 8 лет, парк автомобилей возрастет в седьмом году до 22 единиц.

Эффект увеличения основного капитала (К) можно рассчитать по формуле:

       

Где n - срок эксплуатации основного средства, лет.

В приведённом выше примере коэффициент увеличения основного капитала равен 1,6. Умножив значение коэффициента на количество первоначально приобретённых автомобилей, получим 16 единиц.

Критика 
 Восстановительная стоимость основных средств предполагается неизменной, что далеко от реальности.
 Начальные инвестиции в основной капитал не предусматривают использование заёмных средств, что также не соответствует производственной практике. При смешанном финансировании (собственный капитал и заёмный капитал) должны учитываться оттоки платёжных средств (кассовая наличность и остатки на банковских счетах) на выплату процентов и погашения займов.
 Приток платёжных средств в виде амортизационных отчислений из доходов с оборота может происходить не только в конце года и подлежать колебаниям.

Литература 
 F. Engels/K. Marx. Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844-1883, S.394 ff. J.H.W. Dietz, 1919. University of Michigan.
 Lemarchand Y., Nikitin M., (2012), "Nous avons lu... Marx et Engels ou "dйcouverte et redйcouverte du multiplicateur d'amortissement"", in Jean-Louis Malo et Claude Simon, Comptabilitй, contrфle et sociйtйs. Mйlanges en l'honneur d'Alain Burlaud, Vuibert, pp. 41–53.
 Martin Lohmann: Abschreibungen, was sie sind und was sie nicht sind. In: Der Wirtschaftsprüfer, Bd.2. Nr. 12. 1949. S. 353-357.
 Hans Ruchti: Die Abschreibungen. Ihre grundsätzliche Bedeutung als Aufwandsfaktor, Ertragsfaktor, Finanzierungsfaktor. Stuttgart 1953.

Примечания 

финансирование